Барнстапл () — топоним:
 Барнстапл — бывший речной порт, крупный город, община и столица неметропольного района Норт-Девон;
 Барнстапл — залив;
 Барнстапл — избирательный округ Великобритании;
 Барнстапл — железнодорожная станция;
 Барнстапл — тральщик военно-морского флота Великобритании времён Первой мировой войны.